Tömösváry kan som auktorsförkortning betyda:

 Ödön Tömösváry
 Ö. Tömösváry

Robotskapade auktorsförkortningar